Burnin' Up Tour е петото концертно турне на американската поп рок група Jonas Brothers. Провежда се в реклама на третия студиен албум на бандата, A Little Bit Longer, и новият оригинален филм на Канал Дисни Camp Rock. Чрез турнето освен това се популяризира новата звезда на Disney, Деми Ловато, и музиката ѝ. По време на турнето е сниман филм, издаден на 27 февруари 2009 под името Джонас Брадърс: 3D концертът. Албумът със записите на изпълнената музика излиза на 24 февруари 2009.

Аврил Лавин, Деми Ловато, The Veronicas, Робърт Шварцман от Rooney и звездата Тейлър Суифт участват като гости на няколко концерта от турнето. За 48 концерта общата печелба надхвърля 41 милиона долара.

Изпълнени песни

Деми Ловато 
 That's How You Know
 La La Land
 Trainwreck
 Gonna Get Caught
 Day Dream
 Until You're Mine
 Party
 Two Worlds Collide
 Don't Forget
 Get back

Тейлър Суифт 
 Should've Said No

Аврил Лавин 
 Girlfriend
 Complicated

Jonas Brothers 
 That's Just The Way We Roll
 Shelf
 Hold On
 BB Good
 Goodnight and goodbye
 Gotta Find You
 This Is Me (с Деми Ловато)
 A Little Bit Longer
 I'm Gonna Getcha Good
 Still In Love with You
 Tonight
 Year 3000
 Pushin' Me Away
 Letting You Down (на определени дати с Робърт Шварцман)
 Should'Ve Said No (на определени дати с Тейлър Суифт)
 Hello Beautiful
 Lovebug
 Can't Have You
 Play My Music
 Burnin' Up (с Големия Роб Феганс)
 When You Look Me In The Eyes
 S.O.S

Дати

Вижте също 
 Кевин Джонас
 Джо Джонас
 Ник Джонас
 Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour
 Jonas Brothers American Club Tour
 Marvelous Party Tour

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2008 година
Музикални турнета от 2009 година
Турнета на Джонас Брадърс